Чарльз Старк Дрейпер (,  — ) — американский учёный и инженер, часто называемый «отцом инерциальной навигации». Основатель и директор Лаборатории измерительных приборов Массачусетского технологического института. Лаборатория позже была отделена от института и переименована в .

Член Национальной академии наук США (1957), Национальной инженерной академии США (1965), иностранный член Французской академии наук (1978; корреспондент с 1970).

Биография 
Родился в городе , штат Миссури, США. В 1917 году поступил в Миссурийский университет, откуда в 1919 году перевёлся в Стэнфорд. В 1922 году получил степень бакалавра искусств в области психологии и поступил в Массачусетский технологический институт, где последовательно получил степени бакалавра наук (в 1926-м) и магистра (1928), а в 1938 году защитил докторскую диссертацию по физике.
Начиная с 1938 года, Пирс начал преподавать в институте, в 1939 году уже на должности профессора читал лекции по аэронавтике.

Ещё будучи магистром в 1930 году основал лабораторию измерительных приборов, действующую и поныне. В 1961 году лаборатория получила контракт на участие в программе «Аполлон» по разработке бортового управляющего компьютера КА Аполлон. Компьютер размером в один кубический фут проводил вычисления и контролировал движение, навигацию, и управлял командным и лунным модулями в ходе полётов. С 1973 года лаборатория отделилась от Массачусетского института и стала носить имя Дрейпера.

Другой областью интересов Дрейпера были приборы инерциальной навигации, прикладной области инженерных наук, начавшей активно формироваться в 30-е годы XX века. Дрейпер внёс неоценимый вклад в становление и развитие инерциальной навигации, за что в 1981 году был введён в Национальный зал славы изобретателей. Лаборатория Дрейпера разрабатывала системы навигации и для военных нужд — для ракет «Атлас», «Тор», «Титан», «Поларис», «Посейдон», «Трайдент I», «Трайдент II».

Награды и признание 
 1957 год — медаль Холли
 1959 год — премия Уильяма Проктера за научные достижения
 1960 год — признан Человеком года по версии журнала Time;
 1960 год — медаль Говарда Поттса от американского Института Франклина;
 1964 год — Национальная научная медаль США;
 1967 год — медаль за выдающуюся общественную службу (НАСА)
 1970 год — премия основателей NAE
 1971 год — медаль Джона Скотта
 1971 год — медаль Руфуса Ольденбургера
 1973 год — медаль Ламме американского Института инженеров электротехники и электроники (IEEE);
 1981 год —  от Смитсоновского института;
 1981 год — введён в Национальный зал славы изобретателей.

В знак заслуг учёного и инженера в 1989 году была основана премия Чарльза Старка Дрейпера, присуждаемая за значительные инженерные достижения, оказавшие сильное влияние на общество, а также приведшие к улучшению качества жизни и/или облегчившие доступ к информации.

Интересные факты 
 Как сам Дрейпер, так и многие его родственники играли заметную роль в жизни штата Миссури. В частности, его двоюродный брат, , был 39-м губернатором штата.

Примечания 

Преподаватели Инженерной школы Массачусетского технологического института
Преподаватели Массачусетского технологического института
Награждённые Национальной медалью науки США
Выпускники Стэнфордского университета
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института
Лауреаты премии Чарльза Старка Дрейпера
Лауреаты премии Японии
Члены Национального зала славы изобретателей
Лауреаты премии основателей NAE
Награждённые медалью Ламме
Лауреаты премии Уильяма Проктера за научные достижения
Члены Американского общества инженеров-механиков
Профессора MIT
Действительные члены IEEE
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной инженерной академии США
Иностранные члены Французской академии наук
Лауреаты премии Магеллана
Лауреаты премии Элмера Сперри
Награждённые медалью Дэниела Гуггенхайма
Награждённые медалью Руфуса Ольденбургера